WD peut faire référence à :
 Dominique, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 Walt Disney (1901-1966), un producteur, directeur, scénariste, doubleur et animateur américain,
 Western Digital, une société de fabrication de matériel informatique,
 Wikidata, projet de base de données libre collaborative, et hébergée par la Wikimedia Foundation.
 Working Draft, une étape de standardisation  dans les documents de International Organization for Standardization